De Dwarsstraat is een laat-19e-eeuwse straat in Q4, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in oostelijke richting van de Ginkelstraat tot aan het Nolensplein en is niet toegankelijk voor autoverkeer.

In de tijd dat de Vestingwerken van Venlo nog stonden, lag hier het Fort Ginkel. De straat, eigenlijk een steegje, is aangelegd in 1878/1879. Het wordt niet vermeld op het Plan van Uitleg van Frederik Willem van Gendt, en ook niet in het overzicht van nieuwe straten waarvan in 1883 de namen werden vastgesteld. De kopers van het blok rondom de straat hebben zelf de naam aan de straat gegeven, waarna het door het gemeentebestuur is overgenomen.

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo